Yeadon est un toponyme pouvant désigner :
 Yeadon, une ville d'Angleterre, au Royaume-Uni ;
 Yeadon, une ville de Pennsylvanie, aux États-Unis.